Adolfo De Bosis (1863-1924) – poeta, traduttore e dirigente d'azienda italiano, padre di Lauro
 Alessandro Cortese De Bosis (1926) – ex diplomatico e scrittore italiano, nipote di Adolfo
 Daniele De Bosis (documentato dal 1479 – prima del dicembre 1505) – pittore italiano
 Lauro De Bosis (1901-1931) – scrittore, poeta e antifascista italiano, figlio di Adolfo
 Virginia De Bosis o Virginia Vacca De Bosis (1891-1988) – arabista italiana, figlia di Adolfo